La regione del Centro-Nord (ufficialmente Centre-Nord, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. Il suo capoluogo è Kaya.

Suddivisione amministrative
La regione è suddivisa in tre province:
Bam
Namentenga
Sanmatenga

Note

Centro-Nord